Scharonow (englisch: Sharonov) steht für:

 Jewgeni Konstantinowitsch Scharonow (* 1958), sowjetischer Wasserballspieler
 Roman Sergejewitsch Scharonow (* 1976), russischer ehemaliger Fußballspieler
 Wsewolod Wassiljewitsch Scharonow (1901–1964), sowjetischer Astronom
 (2416) Sharonov, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Sharonov